John Klingberg (ur. 14 sierpnia 1992 w Göteborgu) – szwedzki hokeista występujący na pozycji obrońcy w Dallas Stars z National Hockey League (NHL).

Kariera 
John Klingberg został wybrany przez Dallas Stars ze 131. numerem w piątej rundzie NHL Entry Draft 2010. W maju 2011 zawodnik podpisał z drużyną z Dallas 3-letni entry-level contract. Po debiutanckim sezonie 2014–15 w NHL, w którym zdobył 40 punktów w 65 spotkaniach, w kwietniu 2015 roku przedłużył umowę wiążącą go z zespołem z Teksasu na kolejne 7 lat. Zarobi w tym czasie 29,75 mln dolarów. w styczniu 2018 po raz pierwszy w swojej karierze wystąpił w NHL All-Star Game.

Jest młodszym bratem Carla Klingberga, który również jest zawodowym hokeistą.

Statystyki

Sezon zasadniczy i play-off

Międzynarodowe

Osiągnięcia 
 Reprezentacyjne
  Złoty medal mistrzostw świata juniorów do lat 20: 2012
  Złoty medal mistrzostw świata: 2017, 2018

 Indywidualne
 NHL (2014/2015):
 NHL All-Rookie Team
 NHL (2017/2018):
 NHL All-Star Game
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2018/Elita:
 Najlepszy obrońca turnieju

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 
 John Klingberg – profil na stronie NHL

Hokeiści Frölunda HC
Hokeiści Borås HC
Hokeiści Jokeritu
Hokeiści Skellefteå AIK
Hokeiści Texas Stars
Hokeiści Dallas Stars
Ludzie urodzeni w Göteborgu
Szwedzcy hokeiści
Urodzeni w 1992